Chudów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Chudów, un village dans la voïvodie de Lublin ;
 Chudów, un village dans la voïvodie de Silésie.